Эмпи () — фамилия. Известные носители:
 Эмпи, Маргерит Дайан (Уэббер; 1932—2008) — американская актриса.
  (род. 1947) — североирландский политик.

en:Empey